Inneres Produkt wird:

 gewöhnlich als Bezeichnung für das Skalarprodukt von Vektoren verwendet.
 in Analogie zum äußeren Produkt als Operation auf Differentialformen beziehungsweise Tensoren verwendet.
 gelegentlich auch in der Mengenlehre für die Schnittmenge benutzt.

siehe auch:
 Äußeres Produkt